Црни појас може бити:

 Црни појас (борилачке вјештине), ознака високог степена умјећа у борилачким вјештинама
 Црни појас (часопис), часопис о борилачким вјештинама